Görzberg ist der Name folgender Orte:

 Görzberg (Gemeinde Gnesau), Ortschaft der Gemeinde Gnesau, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Görzberg, deutscher Name der Stadt Górzno, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen

Görzberg ist der Name folgender Berge:

 Görzberg (Rothaargebirge), , Berg im Rothaargebirge, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen